Суахи́ли:
 Суахили — крупнейший из языков банту и один из наиболее значительных языков Африканского континента. 
 Суахили — народ, населяющий береговую полосу Восточной Африки и острова Занзибар, Пембу, Мафию.